L'ultimo bicchiere – brano scritto dagli 883 e interpretato da Nikki, contenuto nell'album Rock normale del 1994 e nell'edizione straordinaria del 2000 dell'album Nord sud ovest est
 L'ultimo bicchiere (Last Orders) – film del 2001 diretto da Fred Schepisi